Kuta Tuha (Blang Pidie), een plaats in Indonesië
Kuta Tuha (Panga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing